Гербурт:

 Гербурт — польский дворянский магнатский герб.
 Гербурт, Николай — подольский воевода до 1589 года, воевода русский (1588—1593).
 Гербурт, Станислав — государственный деятель Королевства Польского.
 Гербурт, Ян — польский историк, гуманист, писатель, дипломат, юрист.
 Гербурт, Ян Щенсный (1567—1616) — польский политический и литературный деятель.